Henri Bourassa (1868-1952) - politicus in Montreal
 Henri Bourassa Boulevard - straat in Montreal
 Henri-Bourassa (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat